Mirabilis (masculin et féminin) et mirabile (neutre) sont les deux formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « étonnant, admirable, merveilleux ».

Sciences et techniques

Anatomie 
 Un rete mirabile est un système d'artères et de veines intimement associées, que l'on trouve chez certains vertébrés.

Biologie 
 Mirabilis est un genre de plantes dicotylédones, de la famille des Nyctaginacées. Pour les espèces de ce genre, voir la liste générée automatiquement.
 En taxonomie, les mots mirabilis et mirabile sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : mirabilis, mirabile.

Sciences humaines et sociales 
En histoire, un  (« année merveilleuse, année des miracles ») est une année particulièrement riche en événements ou, pour une personnalité, une année particulièrement féconde. On utilise notamment cette locution pour désigner les années :
 1543, l'annus mirabilis de la révolution scientifique ;
 1666-1666, lannus mirabilis de l'Angleterre (le poème  de John Dryden, publié en 1667, est à l'origine de l'expression) ;
 1666, l'''annus mirabilis d'Isaac Newton ;
 1759, lannus mirabilis de William Pitt l'Ancien ;
 1905, l'annus mirabilis d'Albert Einstein.

 Culture et société 
 Entreprises 
 Mirabilis est une entreprise israélienne créée en 1996, qui a conçu et développé le logiciel de messagerie instantanée ICQ.

 Littérature 
 Le  (« Livre Merveilleux, Livre des Prodiges ») est un recueil de prophéties et prédictions chrétiennes attribuées à des saints, des oracles antiques ou des devins, publié anonymement en 1522.
 '' est un poème de l'écrivain anglais John Dryden, publié en 1667.

Anthroponyme 
 Christina Mirabilis (~1150-1224) est une sainte chrétienne vénérée dans la région de Saint-Trond (Limbourg, Belgique).

Toponyme 
 Mirabile Township est un township du comté de Caldwell (Missouri, États-Unis).

Épithète spécifique